Slag bij Ctesiphon (165) - deel van de Romeins-Parthische oorlogen (92 v.Chr.-226 n.Chr.)
 Slag bij Ctesiphon (198) - deel van de Romeins-Parthische oorlogen (92 v.Chr.-226 n.Chr.)
 Slag bij Ctesiphon (263) - deel van de Romeins-Sassanidische oorlogen (226-476)
 Slag bij Ctesiphon (363) - deel van de Romeins-Sassanidische oorlogen (226-476)
 Slag bij Ctesiphon (1914) - deel van Eerste Wereldoorlog